Olimpijska tekmovanja v alpskem smučanju na XX. zimskih olimpijskih igrah so potekala na prizoriščih v Sestrieru in San Sicariu. Avstrijsko moštvo je osvojilo skoraj polovico od vseh tridesetih razpoložljivih medalj. Junakinja smučarskih tekmovanj je bila ponovno Hrvatica Janica Kostelič, ki je osvojila eno zlato in eno srebrno medaljo, medaljo pa je v kombinaciji osvojil tudi njen brat Ivica. Najbolj uspešen športnik tekmovanj v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah 2006 pa je bil z dvema zlatima medaljama Avstrijec Benjamin Raich.

Slovenci niso izpolnili pričakovanj, saj je bila najboljša uvrstitev 9. mesto Ane Drev v veleslalomu, kar je bila tudi edina uvrstitev slovenskih smučarjev v prvo deseterico. Najbolj je razočarala Tina Maze, ki je bila pred olimpijskimi igrami ena izmed favoritinj za medaljo v veleslalomu, na koncu pa osvojila 12. mesto.

Medalje

Moški

Smuk

Superveleslalom

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Ženske

Smuk

Superveleslalom

Veleslalom

Slalom

Kombinacija

Zunanje povezave 
Uradni rezultati alpskega smučanja 

2006
Športi Zimskih olimpijskih iger 2006